Wolschan bezeichnet:

 Olšany u Kvášňovic, eine Gemeinde in Tschechien
 Olšany (Prag), eine Ortslage von Prag